czajki – podrodzina ptaków z rodziny siewkowate, z rzędu siewkowe

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Czajki – część miasta Kęty
 Czajki – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Kraśniczyn 
 Czajki – część wsi Miłocin w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Wojciechów
 Czajki – część wsi Deszkowice Pierwsze w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Sułów
 Czajki – część wsi Przynotecko w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Stare Kurowo
 Czajki – część wsi Bowętów w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów
 Czajki – część wsi Zielkowice w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Łowicz
 Czajki – część wsi Obidza w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Czajki – część wsi Ochotnica Górna w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna
 Czajki – przysiółek wsi Grojec w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Oświęcim
 Czajki – część wsi Kościelisko w woj. małopolskim, w pow. tatrzańskim, w gminie Kościelisko
 Czajki – osada w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Nasielsk 
 Czajki – część wsi Szczepańcowa w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Chorkówka
 Czajki – część wsi Widacz w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Frysztak
 Czajki – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Sokoły 
 Czajki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Witkowo